Тбилисские события относятся к двум историческим события:

 Тбилисские события — разгон митингов в Тбилиси 9 марта 1956 года силами Советской Армии.
 Тбилисские события — разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года силами войск Министерства обороны СССР.

 Также см. Демонстрации в Грузии (1978)